Mięsień zwieracz cewki moczowej, zwieracz cewki moczowej, zwieracz zewnętrzny cewki moczowej, zwieracz części błoniastej cewki moczowej () – mięsień budujący przeponę moczowo-płciową, u płci męskiej i żeńskiej nieco odmienny. U mężczyzn leży naokoło części błoniastej cewki moczowej, dochodząc do końca gruczołu krokowego; u kobiet natomiast otacza nie tylko samą cewkę, ale także znajdującą się do tyłu od niej pochwę, w związku z czym mówi się o zwieraczu cewkowo-pochwowym (), inaczej zwieraczu moczowo-płciowym ().

Mięsień ten powstaje oddzielnie jako niepołączony z innymi, w miarę rozwoju dziecka łączy się z mięśniem poprzecznym głębokim krocza.

Unerwiony jest przez gałęzie nerwu sromowego – nerw grzbietowy prącia lub nerw grzbietowy łechtaczki (S2–S3), a unaczyniony przez gałązki naczyń zaopatrujących gruczoł krokowy (tętnic pęcherzowych dolnych i tętnicy odbytniczej dolnej).

Przypisy

Bibliografia 
 

Anatomia miednicy
Mięśnie człowieka